

Айленд-Парк — місто, штат Айдахо
 Айленд-Парк — селище, штат Нью-Йорк